Бич Гроув има више значења:
 Бич Гроув (Кентаки)
 Бич Гроув (Индијана)